Hiram I, król Tyru
 Hiram Abiff – budowniczy świątyni Salomona z legendy wolnomularskiej
Miejscowości w USA:
 Hiram – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Paulding
 Hiram – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Hiram – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
Gminy w USA:
 Hiram (ang. Hiram Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Hiram (ang. Hiram Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Hiram (ang. Hiram Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Portage